Muški vaterpolski olimpijski turnir odigrao se u Ateni od 13. do 29. kolovoza. Naslov je obranila Mađarska i upisala svoje osmo olimpijsko zlato.

Turnir

Skupina A 

15. kolovoza 2004.

17. kolovoza 2004.

19. kolovoza 2004.

21. kolovoza 2004.

23. kolovoza 2004.

Skupina B 

15. kolovoza 2004.

17. kolovoza 2004.

19. kolovoza 2004.

21. kolovoza 2004.

23. kolovoza 2004.

Izbacivanje 

Športovi na OI 2004.
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 2004 M